Анзу (Anzu) — рід овірапторозаврій, що існував 66 млн років тому (пізній крейдовий період). Рештки знайдені у Північній і Південній Дакоті (США). Названий на честь Анзу, птахоподібного божества з месопотамської міфології. Відомий один вид — Anzu wyliei.

Опис

Anzu wyliei мав типовий для ценагнатових вигляд: беззубий дзьоб, кістковий гребінь на голові, довгі руки з тонкими, відносно прямими кігтями, довгі ноги з тонкими пальцями, короткий хвіст. Ймовірно, що тіло анзу було покрите пір’ям. Висота становила 3-3,5 м, висота в стегні до 1,5 м, вагою 200-300 кг. Це робить його однією із найвідоміших овірапторозаврій і найбільшою з Північної Америки (монгольський гігантораптор був значно більшим).

Філогенія 

Кладу Anzu помістили в Oviraptorosauria як представника родини Ценагнатові (Caenagnathidae). Кладистичний аналіз показав, що, можливо, це сестринський таксон Caenagnathus.

Запропонована авторами опису філогенетика ценагнатових:

Джерела 

Тероподи
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2014